Гуди́ев — осетинская и ингушская фамилия; имеет женскую форму Гудиева. Известные носители:
 Гудиев, Амурхан Хаджумарович (1932—1999) — осетинский математик, ректор Северо-Осетинского государственного университета (1971—1976).
 Гудиев, Виталий Казимирович (род. 1995) — российский футболист.
 Гудиев, Гуда Алиевич (1880—1920) — военнослужащий, участник русско-японской и Первой мировой войн, градоначальник Баку.
 Гудиев, Казимир Витальевич (род. 1972) — российский и азербайджанский футболист.
 Гудиева, Полина Руслановна (более известна как POLINA; род. 1982) — американская певица.